Ке-де-ла-Гар () — станция линии 6 Парижского метрополитена, расположенная в XIII округе Парижа. Названа по одноимённым набережной и сложившемуся рядом кварталу де ла Гар. Рядом со станцией располагаются Министерство финансов Франции и дворец спорта Париж-Берси.

История 
 Станция открылась 1 марта 1909 года в составе оригинального участка линии 6 (Плас д’Итали — Насьон), в то время как остальная часть нынешней линии вошла в её состав лишь в 1942 году.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (173 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Конструкция и оформление 
Станция построена по проекту надземной крытой станции, аналогичному большинству надземных станций на этой линии 6 (кроме , Сен-Жака и , расположенных непосредственно на поверхности земли). Оформление навеса сходно с тем, что использовался на надземных станциях линии 2, однако проект, использовавшийся на линии 6, отличается наличием общей крыши, накрывающей весь станционный комплекс.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1909 году